Tupakkisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tupakkisaaret (ö i Jämsä), Mellersta Finland, 
 Tupakkisaaret (ö i Jyväskylä), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar